Pomian ist ein Familien- und ein Ortsname:

 Krzysztof Pomian (* 1934), französisch-polnischer Philosoph, Historiker und Autor
 Sigismund von Dziembowski-Pomian (1858–1918), deutscher Jurist und Politiker, MdR

 Pomian (auch: Pomyan), historischer Name des Dorfes Jebramki im Powiat Ełcki der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Jebrammen, 1938 bis 1945 Bachort, Kreis Johannisburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Pomiane